Soupisky mužstev na mistrovství světa ve fotbale 2010 (skupina E) uvádějí seznamy hráčů reprezentačních mužstev Nizozemska, Dánska, Japonska a Kamerunu, která hrála na Mistrovství světa ve fotbale 2010 ve skupině E.

Seznam 23 hráčů, které trenér Bert van Marwijk nominoval na Mistrovství světa ve fotbale 2010.

Zápasy, góly a věk hráčů jsou k 1. červnu 2010.

Trenér:  Bert van Marwijk 19. května 1952

Trenér:  Morten Olsen 14. srpen 1949

Trenér:  Takeši Okada 25. srpen 1956

Trenér:  Paul Le Guen 1. březen 1964

Reference 

Mistrovství světa ve fotbale 2010